Kötzschenbroda steht für:
 Kötzschenbroda, eine ehemals selbstständige Gemeinde und heute Stadtteil der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen in Sachsen
 Kötzschenbroda, Gemarkung der historischen Gemeinde Kötzschenbroda einschließlich Kötzschenbroda Oberort
 Kötzschenbroda mit Fürstenhain, Verwaltungsgemeinde mit Verwaltungsaufgaben für die nach 1839 nur teilselbstständige Gemeinde Fürstenhain
 Kötzschenbroda mit Niederlößnitz, zu DDR-Zeiten Gemarkung, bestehend aus der ehemaligen Gemarkung Kötzschenbroda mit Kötzschenbroda Oberort einschließlich des beide trennenden Niederlößnitz, heutiger Gemarkungsname: Kötzschenbroda
 Kötzschenbroda (Gemarkung), eine Gemarkung von Radebeul, Sachsen (sächsischer Gemarkungsschlüssel: 3063)
 Kötzschenbroda (bis 1934), seit 1923 Großgemeinde und seit 1924 Stadt, 1935 mit Radebeul (bis 1934) zur heutigen Stadt Radebeul vereinigt

Siehe auch:
 Kötzschenbroda-Oberort